Се́кстон () — английская фамилия.

Известные носители:
 Секстон, Дейв (род. 1930) — британский футболист и футбольный тренер.
 Секстон, Джон (род. 1942) — президент Нью-Йоркского университета.
 Секстон, Дэн (род. 1987) — американский хоккеист.
 Секстон, Коллин (род. 1999) — американский баскетболист.
 Секстон, Сэм (род. 1984) — британский профессиональный боксёр, выступающий в тяжёлой весовой категории.
 Секстон, Энн (1928—1974) — американская писательница.

Топонимы 
  — пригород Нельсона в Новой Зеландии.

См. также 
 Sexton
 Сэкстон, Джозеф